Le Tournoi d'Argentine de rugby à sept 2000 (anglais : Argentina rugby sevens 2000) est la  étape la saison 1999-2000 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 13 et  à Mar del Plata, en Argentine.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 26 à 14.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Argentine de rugby à sept

Lien externe 

World Rugby Sevens Series
Événement sportif en Argentine
Rugby à sept en 2000
Sport en janvier 2000